La Proclamació de la República (Proclamation of the Republic en anglès; Forógra na Poblachta en irlandès), també coneguda com a Proclamació de 1916 o Proclamació de Pasqua, va ser un document publicat pels Voluntaris Irlandesos i l'Exèrcit Ciutadà Irlandès durant l'Alçament de Pasqua a Irlanda, que va començar el 24 d'abril de 1916. En aquest text, el Consell Militar de la Germandat Republicana Irlandesa, declarant-se a si mateix el "Govern Provisional de la República Irlandesa", va proclamar la independència del país del Regne Unit. La lectura de la proclamació, per part de Patrick Pearse, a l'entrada de la General Post Office (GPO), al carrer Sackville (avui anomenat carrer O'Connell), principal via de Dublín, va marcar l'inici de l'alçament. La provclamació estava redactada en un to semblant a la realitzada el 1803 en el transcurs de la rebel·lió de Robert Emmet.

Principis de la proclamació 
Tot i que l'alçament va fracassar, en termes militars, els principis de la proclamació, en diversos graus, van influenciar el pensament de les generacions posteriors de polítics irlandesos. El document consistia en una sèrie d'afirmacions:

 els líders de l'alçament parlaven en nom d'Irlanda (reivindicació històrica dels moviments insurreccionals irlandesos);
 l'alçament marcava una nova onada d'intents per aconseguir la independència mitjançant les armes;
 la Germandat Republicana Irlandesa, els Voluntaris Irlandesos i l'Exèrcit Ciutadà Irlandès eren l'element central de l'alçament;
 "el dret del poble d'Irlanda a tenir en propietat Irlanda"
 la forma de govern havia de ser una república;
 garantir "la llibertat religiosa i civil, igualtat de drets i igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans", primer esment a la igualtat de gènere, ja que les dones irlandesos, sota la llei britànica, no podien votar;
 compromís amb el sufragi universal, fenomen limitat, en aquell moment, a pocs països, entre els quals no es trobava la Gran Bretanya;
 compromís d'"apreciar tots els fills de la nació de manera igualitària". Encara que aquestes paraules s'han près, des de la dècada de 1990, com un intent d'impulsar els drets dels nens, per "fills de la nació" es fa referència al poble irlandès;
 les disputes entre nacionalistes i unionistes s'atribueixen a "diferències curosament fomentades per un govern estranger", rebuig del que més tard es va anomenar Teoria de les dues nacions.

Impressió i distribució del text 
La proclamació havia estat impresa abans de l'inici de l'alçament a la Cimera Wharfedale aturem la premsa de cilindre. A causa d'aquest secretisme, hi va haver problemes que afectaren a la confecció i al disseny. En particular, a causa de la manca de tipus mòbils, el document va ser imprès en dues meitats, imprimint-se primer la part de dalt i, posteriorment, la part de baix, en un mateix paper. Els tipògrafs encarregats de fer-ho foren Willie O'Brien, Michael Molloy i Christopher Brady. Com que no tenien suficients tipografies d'una mateixa mida i font, en algunes parts del document es poden veure "e" de diferent font més petites que la resta de lletres.

El llenguatge emprat suggereix que la còpia original de la proclamació havia estat, efectivament, signada pels líders de l'alçament. No obstant, no se n'ha trobat cap evidència, ni s'ha trobat cap esment en fonts contemporànies, de l'existència d'una còpia "efectivament signada", encara que, si aquest document hagués existit, és probable que fos destruït després de l'alçament per part d'algú (exèrcit britànic, element civil o participant de l'alçament intentant destruir una evidència incriminatòria potencial) que no va apreciar la seva importància històrica. Més tard, Molloy va assegurar que havia imprès el document a partir d'una còpia escrita a mà, amb les signatures dels líders realitzades en un full a part, que va destruir quan estava a la presó pel mètode de la masticació, però d'altres participants ho van posar en dubte. Molloy també va exposar que Connolly havia demanar que el disseny del document semblés una notificació de subhasta.

Actualment hi ha 30 còpies originals, una de les quals pot ser admirada al National Print Museum. Reproductions were later made, which have sometimes been misattributed as originals. Quan els soldats britànics van recuperar el Liberty Hall, van trobar la impressora amb la tipografia de lletra de la part de baix de la proclamacio preparada per ser utilitzada, i s'ha publicat que van realitzar-ne còpies com a record, proliferant diverses "mitges còpies" de la proclamació. James Mosley explica que els originals complets ràpidament es van convertir en objectes difícils de trobar, a conseqüència del caos posterior a l'alçament, i que un mes més tard la policia de Dublín no va poder trobar-ne per incorporar-la als seus expedients.

Els signataris 
Els signataris (amb els noms que apareixen a la proclamació):
 Thomas J. Clarke
 Seán Mac Diarmada
 Thomas MacDonagh
 P. H. Pearse
 Éamonn Ceannt
 James Connolly
 Joseph Plunkett

Un dels dubtes que, de tant en tant, es planteja, és per què el primer nom dels signataris no va ser el de Pearse, sinó el de Tom Clarke, un republicà veterà. Si la redacció dels noms hagués estat en ordre alfabètic, Éamonn Ceannt hagués aparegut al capdavant. La vídua de Clarke mantenia que aquest fet es devia al fet que Clarke era l'escollit, com a veterà reconegut, per convertir-se en el 'president de la República provisional'. Aquest fet explicaria la seva posició principal. No obstant, altres membres associats amb l'alçament van negar aquesta afirmació, que la senyora Clarke va fer en les seves memòries. Documents publicats més tard per part dels rebels mostraven a Pearse com a figura principal, tot i que amb el càrrec de 'comandant en cap de les forces de la República irlandesa, i president del Govern provisional', i no com a 'president de la República'. En qualsevol cas, fos la intenció que Clarke ocupés la màxima institució simbòlica de l'estat i Pearse el cap del govern, o si simplement Pearse havia de ser el protagonista principal però amb títols ambigus, segueix essent un misteri sobre el qual els historiadors segueixen especulant avui dia.

Tots set signataris de la proclamació van ser executats per part de l'exèrcit britànic (James Connolly, que havia estat ferit de gravetat durant els combats, va ser executat lligat en una cadira) els dies posteriors a l'alçament, essent vistos com a culpables de cometre traïció en temps de guerra (en el context de la Primera Guerra Mundial). Els líders polítics britànics van considerar, en un primer moment, que les execucions eren un moviment poc intel·ligent; posteriorment, les van veure com una catàstrofe, amb declaracions com les del primer ministre H. H. Asquith o del qui seria el seu successor, David Lloyd George, dient que es penedien d'haver permès a l'exèrcit tractar el tema com un cas de traïció en temps de guerra, en lloc d'insistir que els líders fossin jutjats segons les lleis criminals civils. Encara que, en un primer moment, l'opinió pública irlandesa tenia poques simpaties per l'alçament (el principal diari nacionalista irlandès, l'Irish Independent, va demanar l'execució dels seus líders), de mica en mica va anar canviant d'opinió, principalment pel tracte que van rebre els detinguts i les execucions dels líders. Finalment, el govern d'Asquith va demanar l'aturada de les execucions, traslladant el cas dels qui encara no havien estat executats als tribunals civils. Tot i així, en aquell moment ja s'havia executat a tots els signataris i a altres participants.

Text

Vegeu també 
 Éamonn de Valera
 Alçament de Pasqua
 Eleccions al Dáil Éireann de 1918
 An Chéad Dáil
 Guerra Angloirlandesa

Referències

Fonts 
 
 Tim Pat Coogan, Michael Collins ()
 Tim Pat Coogan, De Valera ()
 Dorothy McCardle, The Irish Republic
 Arthur Mitchell and Padraig Ó Snodaigh, Irish Political Documents: 1916–1949
 John O'Connor, The 1916 Proclamation
 Conor Kostick & Lorcan Collins, The Easter Rising, A Guide to Dublin in 1916 ()

Enllaços externs 

 The 1916 Rising: Personalities and Perspectives National Library of Ireland

Alçament de Pasqua